Maria Loheide (* 30. August 1958 in Beelen, Nordrhein-Westfalen) ist eine wissenschaftlich ausgebildete Sozialarbeiterin, Heilpädagogin und verfügt über ein Diplom im Verbandsmanagement. Seit Oktober 2011 ist sie Vorständin Sozialpolitik der Diakonie Deutschland und ab August 2012 auch Vorstandsmitglied des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung.

Studium und Tätigkeiten 
Maria Loheide studierte von 1979 - 1983 Soziale Arbeit in Münster und begann ihre berufliche Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiter in der Gesellschaft für Familienforschung, der Sozialpädagogischen Pflegekindervermittlung, der stadteilbezogenen Familien- und Erziehungsberatung. Berufsbegleitend erwarb sie in der Zeit von  1986 - 1988 den Abschluss als Heilpädagogin in Hamm. Von 1999 bis 2001 studierte sie am Verbandsmanegement Institut der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg in der Schweiz.

Ihre Laufbahn in der Verbandsarbeit der Diakonie begann sie 1989 als Referentin. 1994 wurde sie dort Abteilungsleiterin für Kinder, Jugend, Familie und Frauen.

Von 2001 bis 2008 war sie Geschäftsführerin im Diakonischen Werk Westfalen. Ihre thematischen Schwerpunkte waren familien-, frauen- und jugendpolitische, beschäftigungspolitische und bildungspolitische Fragestellungen. 

Nach der Zusammenlegung der Diakonie Rheinland, Westfalen und Lippe übernahm sie ab 2008 die Geschäftsbereichsleitung Familie-Bildung-Erziehung und war für die Standorte Münster, Düsseldorf und Köln zuständig. 

Im Jahr 2011 wurde Maria Loheide zur Vorständin Sozialpolitik des Diakonischen Werkes der EKD gewählt. Nach der Gründung des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung im Jahr 2012 ist sie Mitglied in dessen aktuell vierköpfigen Vorstand sowie Vorständin Sozialpolitik der Diakonie Deutschland.

Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeiten ist die sozialpolitische Lobbyarbeit, die Vernetzung auf Bundesebene, die strategische (Weiter-)Entwicklung der Diakonie  und verantwortet die Arbeit der sozialpolitischen Zentren und Stabsstellen der Diakonie Deutschland. Sie nimmt Funktionen in den Netzwerkorganisationen, in denen die Diakonie mitarbeitet, wahr.

Maria Loheide ist u.a. Vorsitzende des Aufsichtsrats der Akademien für Kirche und Diakonie gGmbH, Vizepräsidentin des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, Vorsitzende der Sozialkommission I  der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und Mitglied im Kuratorium der Stiftung Müttergenesungswerk. Sie war von 2011 bis 2019 Vice Chairperson im europäischen diakonischen Verbund Eurodiaconia.

Mandate 
•     Akademien für Kirche und Diakonie gGmbH, Vorsitzende des Aufsichtsrates

•     Deutscher Evangelischer Krankenhausverband (DEKV), Mitglied des Vorstands

•     Deutscher Evangelischer Verband für Altenarbeit und Pflege e.V. (DEVAP), Mitglied im Vorstand

•     Kaiserwerther Diakonie, Mitglied im Kuratorium

•     Präsidialausschuss und Präsidium Deutscher Verein, Vizepräsidentin

•     Ökumenisches Studienwerk e. V., Vorstandsvorsitzende

•     Fachhochschule der Diakonie, Mitglied im Aufsichtsrat

•     Aufbaugemeinschaft Espelkamp, Mitglied im Aufsichtsrat

•     AFET Bundesverband für Erziehungshilfe e. V., Mitglied im Vorstand

•     Stiftung Müttergenesungswerk, Mitglied im Kuratorium

•     Kammernetzwerk der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Mitglied

•     Beteiligungsforum sexualisierte Gewalt der EKD

•     Deutsches Hilfswerk/ Deutsche Fernsehlotterie, Mitglied im Vorstand

•     Stiftung Kronenkreuz, Mitglied im Vorstand

•     Bundesstiftung Diakonie, Mitglied im Vorstand

•     Aktion Mensch, Mitglied der Mitgliederversammlung

Privatleben 
Maria Loheide hat zwei erwachsene Söhne und eine Enkeltochter.

Weblinks 
 Kurzbiographie Maria Loheide
 Maria Loheide bei Maybrit Illner, Februar 2019
 https://www.diakonie.de/vorstand-sozialpolitik

Sozialarbeiter
Deutscher
Geboren 1958
Frau